Imparcialidade — não privilegiar ninguém e nenhuma parte
 Função parcial — quase função, falhando na definição, porque para nem todos x do domínio existe algum f(x)
 Véu parcial — estrutura tecidual temporária presente nos corpos de frutificação de alguns fungos basidiomicetos, geralmente agáricos
 Frações parciais — recurso matemático muito utilizado na simplificação de problemas envolvendo integrais e transformadas de Laplace
 Tempo parcial — emprego de rendimento menor que o de tempo integral e de menos horas de trabalho por semana
 Partly Cloudy — curta-metragem animada intitulado Parcialmente Nublado